— город в Японии, находящийся в префектуре Тиба.

Географическое положение 
Город расположен на острове Хонсю в префектуре Тиба региона Канто. С ним граничат города Ураясу, Фунабаси, Мацудо, Камагая.

Население 
Население города составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом города считается Pinus thunbergii, цветком — роза, птицей — настоящая короткокрылая камышовка. Из легендарных персонажей символом является красавица Тэкона.

Города-побратимы 
  Гардина, США (1962)
  Лэшань, Китай (1981)
  Медан, Индонезия (1989)
  Розенхайм, Германия (2004)
  Вонджу, Республика Корея (2005)

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Города префектуры Тиба